Martinet ist der Familienname folgender Personen: 

 Aaron Martinet (1762–1841), französischer Buchhändler, Illustrator, Graveur, Herausgeber und Verleger von Druckgrafik
 André Martinet (1908–1999), französischer Linguist
 Charles Martinet (* 1955), US-amerikanischer Schauspieler und Synchronsprecher
 Charles Martinet (Radsportler) (1894–1976), Schweizer Radrennfahrer
 Jacques Martinet (* 1939), französischer Mathematiker

 Joseph Martinet (Jean-Louis-Joseph Martinet; 1844–?), französischer Chemiker
 Julius Martinet (1829–1899), deutscher Architekt und Baubeamter
 Louis Martinet (1814–1895), französischer Maler, Galerist und Theaterdirektor
 Lucien Martinet (1878–19??), französischer Ruderer
 René Martinet, Schweizer Filmeditor

Martinet steht für:

 Martinet (Vendée), Gemeinde im Département Vendée, Frankreich
 Le Martinet, Gemeinde im Département Gard, Frankreich
 Martinet (Züchtigungsinstrument), eine Peitsche
 Martinet-Reaktion (Martinet-Dioxindolsynthese), Namensreaktion der organischen Chemie
 Miles Martinet, britisches Zielschleppflugzeug des Zweiten Weltkrieges